Фавр () — прізвище, поширене в південно-східній Франції і суміжних альпійських регіонах Італії та Швейцарії. Походить від латинського слова «faber» (коваль)

Відомі носії 
 Фавр Володимир Володимирович (1874—1920) — український гігієніст.
 Люсьєн Фавр (1957) — швейцарський футболіст, футбольний тренер.
 Марсель Фавр (1901—1960) — французька співачка та акторка.
 П'єр Фавр (1506—1546) — діяч католицької контрреформації, один із засновників ордена єзуїтів, канонізований Католицькою церквою.
 Патрік Фавр (1972) — італійський біатлоніст, олімпієць.

Примітки 

Французькі прізвища